Žigovi peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Žigovi, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Žigovi, un village situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie.